Виктор Суслин:
 Суслин, Виктор Евсеевич (1942—2012) — русский композитор и пианист.
 Суслин, Виктор Николаевич (род. 1944) — советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр.